Брезница () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Гоце-Делчев. Находится примерно в 12 км к северо-западу от центра города Гоце-Делчев и примерно в 61 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 3379 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области